Zatory est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Zatory, dans le powiat de Pułtusk
 du village de Zatory, chef-lieu de cette gmina